Molekulska formula -{C33H38N4O6}- se može odnositi na:

 Irinotekan
 Fikoeritrobilin